Russische Grippe bezeichnet zwei Influenza-Pandemien:

 Russische Grippe 1977/1978
 Russische Grippe (1889–1895)